Amerikai Egyesült Államok
 Ames, település Colorado államban, San Miguel megyében
 Ames, település Illinois államban, Monroe megyében
 Ames, város Iowa államban, Story megyében
 Ames, település Kansas államban, Cloud megyében
 Ames, település Nebraska államban, Dodge megyében
 Ames, település New York államban, Montgomery megyében
 Ames, település Nyugat-Virginia államban, Fayette megyében
 Ames, település Oklahoma államban, Major megyében
 Ames, település Texas államban, Liberty megyében

 Franciaország
 Ames, község Pas-de-Calais megyében

 Spanyolország
 Ames, község Galicia autonóm közösségben, A Coruña tartományban